Amorós puede referirse a:

Artistas 
 Federico Amorós, guionista de cómic.
 Jordi Amorós, animador e historietista.
 Juan Amorós, director de fotografía.

Políticos 
 Francisco Amorós, político y pedagogo español.
 Miguel Amorós, historiador, ensayista y anarquista español.

Escritores 
 Andrés Amorós, ensayista y crítico literario.
 Celia Amorós, filósofa española.

Deportistas 
 Francisco Amorós López, futbolista español.
 Manuel Amoros, futbolista francés.

Otros 
 Antiguo nombre del Club Atlético de Madrid "C".